Список комет, открытых Терри Лавджоем (5):

 C/2007 E2 (Лавджоя) — открыта 15 марта 2007 года; 
 C/2007 K5 (Лавджоя) — открыта 26 мая 2007 года; 
 C/2011 W3 (Лавджоя) — открыта 27 ноября 2011 года; 
 C/2013 R1 (Лавджоя) — открыта 7 сентября 2013 года; 
 C/2014 Q2 (Лавджоя) — открыта 17 августа 2014 года.